Stal Mielec ist der Name folgender Vereine in Mielec, Polen:

 FKS Stal Mielec, Fußballverein
 Klub Piłki Siatkowej Kobiet Stal Mielec, Frauen-Volleyballverein
 LKS Stal Mielec, Leichtathletikverein
 Mielecki Klub Piłki Siatkowej Stal Mielec, Männer-Volleyballverein
 Tauron Stal Mielec, Handballverein